Трес Серитос има више значења:

 Трес Серитос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Серитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Трес Серитос (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Серитос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику